Bush Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bush Lake (Georgia)
 Bush Lake (Louisiana)
 Bush Lake (Dickinson County, Michigan)
 Bush Lake (Houghton County, Michigan)
 Bush Lake (Kent County, Michigan)
 Bush Lake (Lake County, Michigan)
 Bush Lake (Marquette County, Michigan)
 Bush Lake (Oakland County, Michigan)
 Bush Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Bush Lake (Becker County, Minnesota)
 Bush Lake (Hennepin County, Minnesota)
 Bush Lake (Mississippi)
 Bush Lake (North Dakota)
 Bush Lake (Tennessee)
 Bush Lake (Wisconsin)
 Bush Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Bushy Lake